Противопожарная дверь — дверь, обеспечивающая защиту помещений от распространения дыма и огня пожара.

Классификация 
Основной показатель противопожарной двери — это предел огнестойкости, который показывает, как долго противопожарная дверь сможет сохранить свои защитные качества в случае воздействия высоких температур пожара. Предел огнестойкости измеряется в минутах, и может составлять период от 15 минут до 2 часов (120 минут). Предел огнестойкости должен быть подтверждён огневыми испытаниями, проведёнными в уполномоченном испытательном центре в соответствии с действующими национальными стандартами. Двери, успешно выдержавшие испытания, получают Сертификат соответствия. Противопожарная дверь должна иметь маркировку, которая должна содержать информацию о наименовании изделия; наименования изготовителя изделия или данных по происхождению изделия; показателей огнестойкости; принадлежности к определённой партии; принадлежности к применяемому технологическому процессу и других характеристик. Пожаростойкое стекло, используемое как светопрозрачное заполнение, также должно иметь соответствующую маркировку.

При испытаниях предельное состояние дверной системы определяется по следующим характеристикам:
 Потеря целостности системы (Е) вследствие:
 деформации несущей конструкции и проникновение пламени на защищаемую сторону;
 возникновение в конструкции сквозных щелей;
 выпадение полотна двери из коробки или всей дверной коробки из проёма.

 Потеря теплоизолирующей способности (I) вследствие:
 повышения температуры на защищаемой поверхности в среднем более чем на 140 °C относительно температуры до пожара;
 повышения температуры в любой точке двери не более, чем на 180 °C

 предельное значение переноса излучения (W)
Для дверей с площадью светопрозрачного заполнения более 25% дополнительно нормируется предельное значение переноса излучения (W)при пожаре
 предельное значение 3.5 кВт/м²

Кроме основных характеристик огнестойкости (EI), противопожарная дверь может  
 S — литера, свидетельствующая о дымонепроницаемости двери.
 
Например: Противопожарная дверь с огнестойкостью 1 час и с остеклением менее 25% должна иметь обозначение EI-60

Типы 

Деревянная противопожарная дверь

Противопожарные двери из дерева обычно изготавливают с использованием каркаса и филёнки более мощного, чем в обычной конструкции. Также деревянная противопожарная дверь может быть оснащена специальным уплотнителем, который имеет способность сдерживать распространение огня и дыма. При длительном воздействии высоких температур и герметизации уплотнитель вспенивается, таким образом, заполняя собой всё внутреннее пространство двери. Внешний вид такой двери практически идентичен классическому прототипу. При изготовлении деревянной противопожарной двери используют коробки из цельного массива, который плотно прикреплён к дверному полотну.

Стальная противопожарная дверь

Стальная противопожарная дверь создаётся при применении двойного фальца и двойного слоя огнестойкого уплотнителя. Двери имеют конструктивную особенность, которая состоит в том, что они обычно имеют дверное полотно с сечением коробчатого вида и обшивается стальными листами, а также фальцем сразу с нескольких сторон. Обшивка фальцем также может варьироваться: быть узкой или достаточно широкой. В стальных противопожарных дверях изоляционный материал, делается с использованием минераловатных плит, которыми заполняется внутреннее пространство двери, таким образом, дверь сдерживает огонь, звук, а также сохраняет тепло внутри помещения. Три стороны короба этого типа противопожарных дверей обшиваются специальным уплотнителем и вспенивающейся прокладкой.

Противопожарная дверь с использованием алюминиевого профиля

Металлическая противопожарная дверь изготавливается на основе алюминия. Этот тип дверей также включает в себя нескольких слоёв. Внутри располагаются теплоизоляционные материалы — чаще всего это минеральная вата, изготовленная из горных пород. Кроме того, внутренний слой противопожарной двери заполняют теплоизоляционными прокладками — терморазрывами, которые позволяют уменьшить теплопередачу.

Противопожарная дверь со светопрозрачным заполнением

В качестве светопрозрачного заполнения противопожарной двери используется пожаростойкое стекло. Предел пожаростойкости стекла должен соответствовать огнестойкости двери. Применение армированного стекла и строительного триплекса в противопожарных дверях не допускается.

Нормативные требования в РФ 
Основным документом, регламентирующим применение противопожарных дверей является Федеральный закон ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Согласно этому закону наличие противопожарных дверей является обязательным требованием для устройства аварийных выходов, противопожарных преград, ограждений лифтовых шахт, путей эвакуации. 
По действующим "Сводам правил" и СНИПам в промышленных зданиях — все проходы между складскими помещениями, цехами и комнатами общего пользования должны быть разделены противопожарными дверьми. Кроме того, установка противопожарной двери требуется в складских помещениях, а также в тех помещениях, где большая вероятность воспламенения оборудования, в жилых домах, в которых первые этажи предусмотрены под магазины и офисы.
Более детально особенности применения огнестойких конструкций определяют следующие нормативные документы:  
 Свод Правил СП1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ»
 Свод Правил СП2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОГНЕСТОЙКОСТИ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ»
 Свод Правил СП4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»
 ГОСТ Р 51136-2008 «Стекла защитные многослойные. Общие технические условия».
 ГОСТ Р 53307-2009 «Противопожарные двери и ворота. Методы испытаний на огнестойкость»
 ГОСТ Р 53308-2009 «Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Методы испытаний на огнестойкость».
Большинство из указанных нормативных документов вступило в действие с 1 января 2010 г.

Противопожарные двери изготавливают в соответствии с существующими техническими требованиями. Кроме того, противопожарная дверь должна подлежать обязательной сертификации. Документом, подтверждающим сертификацию данной двери, является сертификат пожарной безопасности, выданный соответствующим органом по сертификации на основании результатов испытаний продукции испытательной лабораторией, аккредитованной в системе сертификации противопожарной безопасности.

В случае поставки контрафактной продукции возникает основание для возбуждения уголовного дела и привлечения виновных по статье 238 УК РФ: «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Статья предусматривает лишение свободы и штраф. Поставщик будет обязан устранить нарушения и заменить двери.

Документы, стандарты 
 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008, ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
 ГОСТ Р 51136-2008 «Стекла защитные многослойные. Общие технические условия»
 ГОСТ Р 53307-2009 «Противопожарные двери и ворота. Методы испытаний на огнестойкость»

См. также 
 Пожарная безопасность
 Методы противопожарной защиты
 Пожаротушение
 Противопожарное окно
 ГОСТ
 Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
 Противопожарный порог

Ссылки 

Дверь
Пожарный инвентарь